El término Puerta del Mar puede hacer referencia a:

Chile
 Mall Puerta del Mar, un centro comercial de La Serena.

España

Alicante
 Puerta del Mar, una plaza de Alicante.
 Parada de Puerta del Mar, una parada del tranvía de Alicante.

Cádiz
 Hospital Universitario Puerta del Mar, un complejo hospitalario de Cádiz.

Granada
 Puerta del Mar, una playa de Almuñécar.

Valencia
 Puerta del Mar, una plaza de Valencia.